

Anno 
 99 o 99 a.C.

Cinema 
 99 – film del 1918 diretto da Michael Curtiz

Chimica 

 99 – numero atomico dell'einsteinio (Es), un attinide.

Matematica 
 99 (numero)

Musica 
 99 – singolo dei Toto del 1979
 99 – traccia dell'album One Day Son, This Will All Be Yours dei Fightstar del 2007
 99 – album degli Epik High del 2012
 99 – EP di Cara del 2020
 99 Records – etichetta discografica statunitense